Le patronyme Perdieu ou Perdieus, délocutif d'après l'exclamation familière: par Dieu!, comparable avec Pardieu ou Depardieu.
Jean-Pierre Perdieu (1944-) est un homme politique belge.

Lien externe 
 
Patronyme belge